This is a list of the 15 Europarlamentari for Irelanda elected in the Alegeri pentru Parlamentul European 1979.

They served in the 1979 to 1984 sesiunea.

Constituencies

Connaught-Ulster 
 Neil Blaney
 Seán Flanagan 
 John McCartin

Dublin 
 Síle de Valera
 John O'Connell (resigned, 30 September, 1981, and replaced by John Horgan on 21 October. Horgan resigned, 1 January, 1983, and was replaced by Florence O'Mahony on 2 March.)
 Michael O'Leary (resigned, 30 June, 1981, and replaced by Frank Cluskey on 1 July. Cluskey resigned, 14 December, 1982, and was replaced by Brendan Halligan on 2 March.)
 Richie Ryan

Leinster 
 Mark Clinton
 Liam Kavanagh (resigned, 7 July, 1981 on becoming Minister for Labour, and replaced by Séamus Pattison on 9 July. Pattison resigned, 15 December, 1983, and was replaced by Justin Keating on 8 February, 1984.)
 Patrick Lalor

Munster 
 Jerry Cronin (resigned, 23 May, 1984.)
 Noel Davern
 Eileen Desmond (resigned, 7 July, 1981, and wa replaced by Seán Treacy on 9 July.)
 T.J. Maher
 Tom O'Donnell

Vezi și 
 Europarlamentari 1979-1984 - for a list by country
 Lista europarlamentarilor 1979-1984 - for a full alphabetical list

Legături externe 
 ElectionsIrelanda.org - 1979 Results

1979
Irelanda 1979-1984